Die Abkürzung HLK steht für:
 Heizung, Lüftung, Klimatechnik, Sammelbegriff in der Klimatechnik, siehe HLKK-Anlage
 Historische Landeskommission für Steiermark, wissenschaftliche Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Steiermark
 Halslymphknoten

Abkürzung